Derby pode referir-se a :

Pessoas 
 Orville Derby, geólogo e geógrafo conhecido no Brasil como Professor Derby.
Ou ainda:
 Joseph Wright, pintor conhecido como Wright of Derby

Esporte/Desporto 
 Clássico (futebol) - também conhecido como derby ou dérbi
 Derby (turfe) - uma corrida de cavalos que faz parte da Tríplice Coroa de turfe
 Derby County Football Club - clube inglês de futebol conhecido apenas por Derby County
 Derby Clube Sobralense - clube brasileiro de turfe
 Derby Paulista - clássico do futebol entre Corinthians e Palmeiras, também chamado apenas de "O Derby"
Ou ainda:
 Futebol Clube de Derby - clube da ilha de São Vicente, Cabo Verde 
 BK Derby ou Bollklubben Derby - clube de futebol da Suécia

Toponímia

Brasil 
 Derby (Recife) - bairro do Recife, Pernambuco
 Praça do Derby - no bairro do mesmo nome, no Recife
 Derby Centro Comercial - Shopping center e de lazer no Recife

Austrália 
 Derby (Tasmânia) - localidade da Tasmânia
 Derby (Austrália Ocidental) - localidade da Austrália Ocidental

Estados Unidos da América 
 Derby (Colorado) - localidade do estado do Colorado
 Derby (Connecticut) - localidade do estado de Connecticut
 Derby (Iowa) - localidade do estado de Iowa
 Derby (Kansas) - localidade do estado do Kansas
 Derby (Nova Iorque) - localidade do estado de Nova Iorque
 Derby (Vermont) - localidade do estado de Vermont
Ou ainda:
 Derby Acres - região censo-designada localizada no Condado de Kern, Califórnia
 Derby (Ohio) - região censo-designada localizada no Condado de Pickaway, Ohio

Reino Unido 
 Derby (Derbyshire) - cidade do condado de Derbyshire.

Outros 
 Derby (tabaco) - marca de cigarros vendida na América Latina
 Derby (míssil) - míssil ar-ar desenvolvido pela RAFAEL Armament Development Authority
 Derby (banco de dados) - banco de dados em Java de licença livre mantido pela Apache (Apache Software Foundation)

Ver também 

Desambiguação